Als Weltfußballer des Jahres 2021 werden die Gewinner folgender Auszeichnungen bezeichnet:

 Ballon d’Or 2021
 FIFA-Weltfußballer des Jahres 2021, siehe The Best FIFA Football Awards 2021